Monstrum steht für:

 Ungeheuer, Monster
 Monstrum (Film), südkoreanischer Film von Heo Jong-ho (2018)

Das Monstrum steht für:
 Das Monstrum, original The Tommyknockers, Roman von Stephen King (1987)
 Tommyknockers – Das Monstrum, Romanverfilmung von John Power (1993)
 Das Monstrum (Film), deutsche Kriminalkomödie von Miriam Pfeiffer und René Reinhardt (2001)

Siehe auch:
 Monster (Begriffsklärung)